

Cinema 
 The Desert Song (1929), filme com John Boles
 The Desert Song (1943), filme com Dennis Morgan
 The Desert Song (1953), filme com Kathryn Grayson

Desambiguações de cinema